— синоним двух видов полыни, может обозначать
  nom. illeg. = 
  =